Студентски град може бити:

 Студентски град (Нови Београд)